Kolland ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Kolland (geb. Keupp; * 1947), deutsche Musikwissenschaftlerin und von 1981 bis 2012 Kulturdezernentin in Berlin-Neukölln
 Engelbert Kolland (1827–1860), österreichischer Franziskaner und Märtyrer
 Franz Kolland (* 1954), österreichischer Soziologe und Gerontologe
 Sebastian Kolland (* 1983), österreichischer Politiker (ÖVP)